Borsch ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Borsch (* 1966), deutscher Schriftsteller
 Jürgen Borsch (* 1956), deutscher Diplomat
 Karl Borsch (* 1959), deutscher Geistlicher, Weihbischof in Aachen
 Mark Borsch (* 1977), deutscher Fußballschiedsrichter
 Natalie Harsdorf-Borsch (* 1975), österreichische Juristin und interimistische Leiterin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB)
 Rebekka Borsch (* 1976), deutsch-norwegische Journalistin und Politikerin
 Stefan Borsch (* 1947), schwedischer Sänger
 Thomas Borsch (* 1969), deutscher Botaniker

Borsch steht für:
 Borsch (Geisa), Ortsteil von Geisa, Wartburgkreis, Thüringen

Siehe auch:
 Bœrsch (dt. Börsch), Gemeinde im Elsass
 Boersch, Familienname
 Borschtsch, ukrainisches, polnisches oder russisches Gericht ähnlich einer Suppe mit Weißkohl und Rote Beete. 
 Porsch, Familienname